Calzada de Calatrava kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Calzada de Calatrava, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Calzada de Calatrava (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar